Сербы-католики («сербы Римско-католического вероисповедания») — этнические сербы, перешедшие в католицизм. , однако в настоящее время существует тенденция причислять сербов-католиков к хорватам по религиозному признаку. Большинство верующих сербов принадлежит к Сербской православной церкви.

История 

Сербы-католики состоят из нескольких небольших групп — шокцы («папиштанцы»), буневцы, карашевцы, «латины» (на территории Турции). Также существует группа сербов-католиков в Далмации (в частности, в Дубровнике).

В начале 20 века шокцы (одна из групп сербов-католиков) перешли в православие.

Со времён средневековья много сербов-католиков было в Далмации, Славонии, Боснии и Албании.

На территории Албании ещё в 19 веке существовала община из 10 деревень в окрестностях Шкодера, которую населяли сербы, перешедшие в католицизм и позднее сменившие язык на албанский.

Община в Далмации 

В Хорватии (Дубровнике и Сплите) в 19 веке было популярно движение (в рамках панславизма), считавшее, что местное население, хотя и приняло католицизм, но не утратило связь с Сербией. В Сплите издавалась газета «Драшков рабош», пропагандировавшая цели движения. В конце 19 века движение подверглось репрессиям со стороны австрийских властей.

Известные сербы-католики 
 Марин Темперица, иезуит и лингвист из Дубровника
 Иван Дживо Гундулич, дворянин и писатель из Дубровника
 Матия Антун Релькович, славонский священник и писатель, автор «Сатиры»(1761)
 Иван Мештрович, далматинский скульптор
 Валтазар Богишич, учёный и писатель из Дубровника
 брат Андрия Качич Миошич, священник и писатель
 Медо Пуцич, дворянин и писатель из Дубровника
 доктор Луйо Бакотич, юрист и историк из Дубровника
 Матия Бан, профессор и писатель из Дубровника
 доктор Ловро Павлович-Лучич, кнински юрист и политик из Книна, публиковавший заметки под псевдонимом «Серб-католик»
 доктор Иван Стоянович, католический священник и писатель из Дубровника

Примечания

Литература 
 Иван Иванић. О Буњевцима: повесничко-народописна расправа. — Суботица, 1894.
 Иван Иванић. Буњевци и Шокци у Бачкој, Барањи и Лици… — Београд, 1899.
 Јован Живојновић. Крашовани (Карашани, Карашавци): белешке, народни обичаји и примери језика. — Нови Сад, 1907.
 Никола Тоља. Дубровачки Срби католици: истине и заблуде. — Дубровник, 2011.
 Светозар Борак. Срби католици. — Нови Сад, Београд, 1998.

Сербы
Католицизм в Албании
Католицизм в Боснии и Герцеговине
Католицизм в Сербии
Католицизм в Хорватии